St. Elmo (Colorado), poble fantasma a Colorado (Estats Units).
 St. Elmo (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 St. Elmo (pel·lícula), pel·lícula muda de 1923 dirigida per Jerome Storm.